Диодоров, Диодорова:
 Диодоров, Борис Аркадьевич (род. 1934) — советский и российский художник.

 Диодорова, Анастасия Алексеевна (род. 1990) — российская пловчиха-паралимпиец.
 Филиппова-Диодорова, Карина Степановна (1934—2019) — советская и российская поэтесса, актриса и театральный педагог.

См. также